UFC Fight Night: Льюис vs. Олейник (англ. UFC Fight Night: Lewis vs. Oleinik, также известный как UFC Fight Night 174 или UFC on ESPN+ 32 или UFC Vegas 6) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 8 августа 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Деррик Льюис победил Алексея Олейника техническим нокаутом во втором раунде.

В со-главном бою вечера Крис Вайдман победил Омари Ахмедова единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Заглавным событием вечера стал бой в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC американцем Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге) и россиянином Алексеем Олейником (#10 в рейтинге).

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Нико Монтаньо и Джулией Авила. Однако бой был перенесён на 5 сентября из-за того, что Джон Вуд (тренер из команды Монтаньо) сдал положительный тест на COVID-19. Бой включён в кард турнира UFC Fight Night: Оверим vs. Сакаи.

Бой в женском легчайшем весе между Кетлен Виейра и Яной Куницкой (бывший чемпион Invicta FC в легчайшем весе и бывший претендент на титул чемпионки UFC в женском полулёгком весе) был изначально запланирован к проведению неделей ранее на турнире UFC Fight Night: Брансон vs. Шахбазян, но был перенесён матчмейкерами на этот турнир. В итоге, из-за проблем с получением визы Виейра была исключена из карда и заменена на вернувшуюся в UFC бывшую чемпионку Invicta FC в легчайшем весе Юлию Столяренко. Виейра теперь встретится с новым соперником 12 сентября.

На турнире в тяжёлом весе должны были встретиться Сергей Павлович и Сирил Ган. Однако 15 июля Павлович отказался от участия в турнире из-за старой травмы колена, которая требует операции. Его заменил Шамиль Абдурахимов, и бой перешел на UFC 253. Ранее Ган и Абдурахимов уже были запланированы на UFC 249, но тогда Ган был вынужден отказаться от участия после того, как на тренировке получил пневмоторакс. Впоследствии бой был перенесен на UFC 251. Однако затем он был отменен во второй раз, поскольку Абдурахимов был удалён с карда по неустановленным причинам.

На турнире был запланирован поединок в полулегком весе между Стивом Гарсия и Питером Барреттом. Однако 25 июля Гарсия снялся с боя по неизвестной причине и был заменен на Юссефа Залала.

На турнире планировался бой в женском минимальном весе между Надей Кассем и Мирандой Грейнджер, однако из-за травмы Кассем бой был отменён.

Также короткое время ожидалось, что на этом турнире состоится поединок в полулегком весе между Алексом Касересом и Гигой Чикадзе. Однако в окончательный состав карда они так и не были включены и по неизвестным причинам были перенесены на другой турнир, который состоится 29 августа.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Бенеил Дариюш не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Лауреано Старополи не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Даррен Стюарт, Кевин Холланд, Эндрю Санчес и Гэвин Такер

Последствия турнира 
11 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Кори Андерсон (бывший #4) покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса (завершил карьеру в UFC);

 Антониу Карлус Жуниор (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса;

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night